Товарниця  — село, Путильський район, Чернівецька область.
 Товарниця — заповідне урочище, Чернівецька область.
 Товарниця — річка, права притока Черемошу.